

Persone
 Carmelo Vergnano – calciatore italiano
 Corrado Vergnano – attore teatrale italiano
 Rosanna Vergnano – ex cestista italiana

Altro
 Caffè Vergnano – azienda italiana